Börzsei János (1921–2007) válogatott magyar labdarúgó, a Magyar Labdarúgó-szövetség főtitkára (1968–1972)
 Börzsei János (1943–) magyar asztaliteniszező